O Campeonato Primera B de 2002, oficialmente "Copa Águila" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 13º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Nesta edição também foi jogado simultaneamente o "Torneio Nacional de Reservas", com clubes filiais dos participantes da primeira divisão Os clubes jogavam partidas de ida e volta todos contra todos em três grupos de nove. Os seis melhores de cada grupo iriam para a segunda fase. Os filiais iriam para um grupo e os clubes originários em outro. Os dois melhores fariam a final. O Campeão é ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 2003 - Apertura.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 2002